La d'ansite-(Mg) è un minerale il cui nome è stato attribuito in onore del chimico tedesco Jean D'Ans (1881-1969). Precedentemente conosciuta come d'ansite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Solfati, cromati, molibdati e tungstati (minerali)